Матулевич:

 Матулевич, Ежи (Матулайтис, 1871—1927) — католический религиозный деятель.
 Матулевич, Иван Осипович (Матулявичус, 1895—1961) — заместитель председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР.
 Матулевич-Ильичёв, Юрий Болеславович (1922—1991) — советский тренер по боксу.